Mistrovství světa superbiků 2007  bylo 20. ročníkem Mistrovství světa superbiků. Šampionát začal 24. února v katarském Losailu a skončil 7. října na francouzském okruhu u Magny-Cours. Celkem čítal 13 závodů a 25 samostatných jízd – druhá jízda na Silverstone byla zrušena kvůli silnému dešti.

Mezi největší favority patřili Brit James Toseland (mistr světa 2004) na Hondě, Australan Troy Bayliss (šampion z let 2001 a 2006) na Ducati, bývalý účastník MotoGP a čtyřnásobný mistr světa kubatury do 250 cm³ Ital Max Biaggi se Suzuki a Japonec Norijuki Haga sedlající Yamahu.

O titul až do posledního závodu v Magny-Cours bojovali Toseland, Haga a Biaggi. Mistrem světa se stal Toseland, který celkově skončil o dva body před Hagou. Pohár značek vyhrála Yamaha.

Sezona 2007 byla také poslední, jejímž titulním sponzorem byl španělský pivovar Corona Extra.

Kalendář

Tabulky

Celkové pořadí jezdců

Celkové pořadí značek

Reference

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2007
2007